Una cubierta, como su nombre indica, es algo que está cubierto. Se llama cubierta de forma genérica a cualquier cosa que se pone encima de otra para taparla o resguardarla. Aplicado a diferentes disciplinas puede referirse a:

Construcción 

 La cubierta, elemento constructivo que protege los edificios en la parte superior y, por extensión, estructura sustentante de dicho elemento.
 La cubierta invertida, cubierta en la que el aislante térmico protege la lámina impermeabilizante.
 La cubierta plana, cubierta sensiblemente horizontal, comúnmente compuesta por uno o varios faldones de pendiente inferior al 5%.
 La pendiente de cubierta, ángulo que forma el plano de cubierta con la horizontal.

Náutica 

 La cubierta, en náutica, cada una de los pisos de un barco.
 La cubierta principal o cubierta superior, la cubierta corrida más alta del buque.
 La cubierta de botes o cubierta de abandono, cubierta desde la cual se accede a los botes salvavidas.

Gráfica 

 La cubierta, en encuadernación, cada una de las tapas que protegen un libro o revista.
 La cubierta, portada o arte de tapa de un disco.

Otros 

La cubierta solar, estructura de paneles solares que se coloca sobre una cubierta, como la techumbre de un edificio.
 La cubierta de electrones, capa de electrones o capa electrónica, conjunto de órbitas que sigue un grupo de electrones alrededor del núcleo de un átomo.

Enlaces externos